The Lyceum bezeichnet mehrere gleichnamige Kulturdenkmale:

 The Lyceum (Liverpool), ein Listed Building im Grade II
 The Lyceum (Missouri), ID-Nr. 79003206 im National Register of Historic Places in Missouri
 The Lyceum (Virginia), ID-Nr. 69000334 im National Register of Historic Places in Virginia

en:The Lyceum